Запотал Санта Круз има више значења:

 Запотал Санта Круз (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запотал Санта Круз (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику